Okręty US Navy o nazwie USS "Sagacity":
 Pierwszy USS "Sagacity" (AM-293) miał być trałowcem typu Admirable. Jego budowa została przerwana 6 czerwca 1944.
 Drugi USS "Sagacity" (MSO-469) był trałowcem typu Aggressive. Pierwotnie nosił oznaczenie AM-469. Zwodowany w 1954. Przemianowany na trałowiec oceaniczny MSO-469 w 1955. Skreślony z listy w 1970.

Sagacity